Manel Casserres i Boix, creador d'imatgeria festiva de Catalunya. Pare de Manel Casserres i Solé.
 Manel Casserres i Solé, constructor d'imatgeria festiva.